Alejandro III hace referencia a varios artículos:

Personas
 El rey Alejandro III de Macedonia (356 a. C. - 323 a. C.), llamado Alejandro Magno.
 El emperador Alejandro III del Imperio bizantino entre 912 y 913.
 El papa Alejandro III, sumo pontífice de la Iglesia católica entre 1159 y 1181.
 El rey Alejandro III de Escocia (1241-1286)
 El zar Alejandro III de Rusia, (1881 –1894).

Lugares
 Puente Alejandro III, ciudad de París.